

Geografia
 Ogilvie – comune del Minnesota
 Ogilvie – fiume del Canada
 Monti Ogilvie – montagne del Canada

Persone
 Alec Ogilvie – aviatore inglese
 Alexander Walker Ogilvie – politico canadese
 John Ogilvie – missionario inglese
 Robert Ogilvie – calciatore inglese
 Robert Maxwell Ogilvie – studioso scozzese
 William Robert Ogilvie-Grant – ornitologo scozzese

Altro
 3973 Ogilvie – asteroide